Bellocchio je priimek več oseb:    
 Cesare Bellocchio, italijanski rimskokatoliški škof
 Marco Bellocchio, italijanski filmski režiser